Odontophoridae worden in het Engels ook wel kwartels van de Nieuwe Wereld genoemd. Het zijn soorten die zich in onderling zeer verschillende leefgebieden hebben aangepast, van tropisch regenwouden tot in woestijnen; maar slechts een paar soorten zijn bestand tegen lage temperaturen. Twee soorten, de Californische kuifkwartel en de boomkwartel zijn met succes uitgezet en verwilderd in Nieuw-Zeeland.

Taxonomie 
Het is een familie van hoenderachtige vogels die niet zo nauw verwant is aan de kwartels, patrijzen, hoenders en fazanten uit de Oude Wereld. Soorten uit deze familie komen voor van Canada tot in het zuiden van Brazilië. Twee soorten (uit het geslacht Ptilopachus)  komen bij wijze van uitzondering in Midden-Afrika voor. De familie telt 10 geslachten.
Geslacht Callipepla (vier soorten Amerikaanse kwartels, waaronder de Californische kuifkwartel)
Geslacht Colinus (vier soorten boomkwartels)
Geslacht Cyrtonyx (twee soorten bergkwartels)
Geslacht Dactylortyx (één soort: zangkwartel)
Geslacht Dendrortyx (drie soorten bospatrijzen)
Geslacht Odontophorus (15 soorten tandkwartels)
Geslacht Oreortyx (één soort:  bergkwartel)
Geslacht Philortyx (één soort: bandkwartel)
 Geslacht Ptilopachus (twee soorten Nahans frankolijn en rotspatrijs)
Geslacht Rhynchortyx (één soort: langpootkwartel)

Het volgende cladogram is gebaseerd op een onderzoek uit 2021.